PCSK7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 785 амінокислот, а молекулярна маса — 86 247.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Серинові протеази